Jurovec (mađ.: Györgyike, prek.: Jürovci) je selo u općini Sveti Martin na Muri. Smješteno je između Brezovca i Lapšine. 

Ima oko 270 stanovnika.

Stanovništvo

Šport 
U naselju postoji nogometni klub i igralište (NK Bratstvo Jurovec). Iz Jurovca dolazi nogometaš Nikola Pokrivač, koji trenutno igra za Red Bull Salzburg i hrvatsku reprezentaciju.

Izvori 

Naselja u Međimurskoj županiji